Existuje více nositelů českého příjmení Hejma:

 Karel Hejma (1905–1980) – český fotbalista
 Ondřej Hejma (* 1951) – český zpěvák a hudební skladatel
 Petr Hejma – více osob
 Marta Hejmová (viz Marta Lužová-Hejmová; * 1947) – česká stolní tenistka, manželka Petra

Externí odkazy 
 

Česká příjmení